Граф Юхан Август Сандельс (; , Стокгольм — , Стокгольм) — шведский фельдмаршал, наместник Норвегии.

Биография 
Родился в Стокгольме 31 августа 1764 года. В 1775 году стал кадетом, а 1777 году получил чин унтер-лейтенанта артиллерии. В 1785 году Сандельс с чином штабс-ротмистра перешёл на службу в финский эскадрон адельсфана. Двумя годами позже стал майором в Карельском полку.

Во время русско-шведской войны 1788—1790 годов Сандельс командовал отдельным батальоном, с которым участвовал в боевых действиях в Финляндии. По её окончании был произведён в подполковники Карельского драгунского полка, а в 1799 году повышен в чине до полковника. В 1803 году получил под своё командование Саволакский егерский полк.

Во время русско-шведской войны 1808—1809 годов Сандельс командовал 5-й бригадой и успешно сражался против русских в восточной части Финляндии, где 2 мая 1808 года одержал победу в сражении при Пулкила.

После сдачи Свеаборга Сандельсу пришлось отступить перед превосходящими силами противника, однако в сражении при Иденсальми он 27 октября 1808 года нанёс поражение генерал-лейтенанту Тучкову.

В июле 1808 года Сандельс получил звание генерал-адъютанта, а в ноябре — генерал-майора. В следующем году он был удостоен титула барона.

В 1809 году Сандельс принял командование над войсками, расположенными в Вестерноррланде, и 5 июля потерпел поражение в битве при Хёрнефорсе. 25 августа он занял Умео.

После заключения мира Сандельс в 1810 году временно исполнял обязанности президента Военной коллегии, а в 1812 году был назначен командиром Шведского лейб-гвардейского полка.

Получив в 1813 году чин генерал-лейтенанта, он сделался командующим над частью шведской армии, отправленной в Померанию против Наполеона. Принимал участие в сражениях при Гросберене, Денневице и Лейпциге. В 1814 году воевал в Бельгии, где командовал союзными войсками при осаде Маастрихта.

В июле 1814 года был командующим части армии, направленной в Норвегию. В 1815 году возведён в графское достоинство и возглавил Военную коллегию. В 1817 году был награждён орденом Серафимов и в ноябре того же года назначен председателем открывшегося в то время в Стокгольме риксдага. В 1818 году получил чин генерала от инфантерии и назначен наместником Норвегии. В 1824 году произведён в фельдмаршалы.

В связи с расстроенным здоровьем Сандельс в ноябре 1827 года вышел в отставку. Скончался 22 января 1831 года в Стокгольме.

Сандельс пользовался огромной популярностью в Швеции. Его подвиги во время войны 1808—1809 годов были описаны Юханом Людвигом Рунебергом в одном из стихов цикла «Рассказы прапорщика Столя».

С 1809 года был женат на баронессе Улле Элисабете Хермелин.

Награды 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (22 декабря 1788, Королевство Швеция)
 Орден Меча, большой рыцарский крест с брошью в виде меча (RmstkSO1kl) (16 мая 1808, Королевство Швеция)
 Титул барона (29 июня 1809, Королевство Швеция)
 Орден Меча, командорский крест (KSO1kl) (24 сентября 1810, Королевство Швеция)
 Орден Меча, командорский крест со звездой (большой крест) (KmstkSO) (23 ноября 1811, Королевство Швеция)
 Орден Святой Анны 1-й степени (3 августа 1814, Российская империя)
 Титул графа (28 января 1815, Королевство Швеция)
 Орден Серафимов (28 апреля 1817, Королевство Швеция)
 Звание «Одного из лордов королевства» (11 мая 1818, Королевство Швеция)

Примечания

Источники 
 Svenskt biografiskt handlexikon. — Stockholm, 1906.
 Biography of Johan August Sandels
 Россия и Швеция: документы и материалы: 1809—1818 гг. — М., 1985. — С. 269, 271, 281, 283, 352

Фельдмаршалы (Швеция)
Государственные деятели Швеции
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Шведские командиры Наполеоновских и Революционных войн